Chantal van Landeghem ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred van Landeghem, belgischer Ruderer
 Chantal van Landeghem (* 1994), kanadische Schwimmerin